Qanāt ar Riswah (arabiska: قناة الرسوة) är en kanal i Egypten.   Den ligger i guvernementet Port Said, i den norra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Kairo.

Klimatförhållandena i området är arida. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Källor 

Kanaler i Port Said (guvernement)